Peter van Alcântara Maria Ferdinand Michaël Rafaël Gabriël Gonzaga Xavier Johan Anton Leopold Victor Frans van Assisi Julius Amelis van Saksen-Coburg-Gotha en Bragança (Portugees: Dom Pedro V) (Lissabon, 16 september 1837 — aldaar, 11 november 1861) was van 1853 tot 1861 koning van Portugal.

Hij was de oudste zoon van koningin Maria II van Portugal en Ferdinand II uit het huis Saksen-Coburg en Gotha. Na de vroege dood van zijn moeder besteeg hij reeds op 16-jarige leeftijd de troon. Tot 1855 trad zijn vader als regent op terwijl Peter reizen maakte naar meer geïndustrialiseerde Europese landen.

Nog in hetzelfde jaar dat hij de regering had aanvaard ontsloeg hij de minister-president de hertog van Saldanha, die gedurende het bewind van zijn vader jarenlang de Portugese politiek had bepaald. Hij benoemde nu met de hertog van Loulé van de Progressieve Partij voor het eerst sinds 1842 weer een links-liberale politicus (setembrist) tot regeringsleider. Nationale problemen bestudeerde hij zorgvuldig en hij was niet bang politici zijn mening duidelijk te maken. Onder zijn bewind werd het wegen- en spoorwegennet verbeterd, telegraafverbindingen aangelegd en de volksgezondheid verbeterd.

Peter begon nu in tegenstelling tot zijn overwegend conservatief rechts-liberaal gezinde ouders (cartisten) met een systeem dat later rotavisme genoemd werd en waarbij erop gelet werd dat de vertegenwoordigers van de beide grote strekkingen afwisselend en ongeveer voor dezelfde periode aan de macht kwamen. Dit systeem zou in grote lijnen tot het einde van de Portugese monarchie in 1910 worden gehandhaafd.

Gedurende de grote cholera-epidemie in Lissabon van 1856/1857 ontvluchtte hij in tegenstelling tot de meeste adel en gefortuneerden niet de stad, maar bezocht ziekenhuizen en sprak de zieken troost in zonder zich om besmettingsgevaar te bekommeren. Hierdoor genoot hij een grote populariteit bij het volk, dat hem o rei santo - de heilige koning - noemde.

Hij trad in 1858 in het huwelijk met Stephanie van Hohenzollern-Sigmaringen. Zij stierf een jaar later. Door dit sterfgeval en het overlijden van een goede vriend werd de koning geplaagd door een zware depressie.

De jonge koning werd in 1861 gedurende een reis evenals twee van zijn broers met griep besmet. Allereerst stierf zijn broer Ferdinand Maria, twee dagen later ook Peter zelf op 24-jarige leeftijd. Kort hierna bezweek ook zijn jongere broer Johan Maria. Daar Peter V kinderloos was gebleven werd hij opgevolgd door zijn broer Lodewijk I.

Voorouders 

Huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha
Hertog van Bragança
Koning van Portugal
Portugal, P